Операция «Закат» — кодовое название эфиопского наступления во время пограничной войны с Эритреей. По результатах операции, подготовленной и проведённой по классическим канонам тактики и оперативного искусства, эритрейские войска на Западным фронте были отброшенны на довоенную границу.

Историки  (Украина) и Иван Коновалов (Россия) отмечали, что успеху наступления в значительной степени поспособствовала активная и эффективная работа вертолётчиков.

Ситуация 
Накануне новой компании правительство Эфиопии 29 января 1999 года приняло решение о закрытии всех школ и колледжей в городах Мэкэле, Аксум, Адуа и других, справедливо опасаясь, что населённые пункты снова станут объектами ударов авиации противника.

С 2 февраля эритрейцы начали проводить артиллерийские обстрелы вражеских позиций. 6 числа они перешли в наступление, которое, однако, привело к контратаке эфиопов. Им удалось взять посёлок Гэза-Герласе (один из ключевых пунктов всей эритрейской обороны в секторе Бадме), районы Канин и Канита, а также уничтожить РЛС эритрейской системы СПА под городом Ади-Квала. Уже 14 февраля начинается наступление при мощной поддержке тяжёлой артиллерии на Восточным фронте в направлении на Асэб. Все эти удары стоили огромных потерь, но они заставили эритрейское командование направить подкрепление в центр и на восток, а не Западный фронт под Бадме.

Подготовка 
Операция, направленная на Западный фронт (сектор Бадме), эфиопским командованием готовилась долго. Против 40-тысячной группировки армии Эритреи было сосредоточенно до 80 тыс. эфиопских военнослужащих (шесть дивизий) и 70 танков Т-55. На протяжении восьми месяцев затишья, которое продолжалось с июня 1998 года, эритрейцы создали в Бадме мощный укрепрайон с фортификационными сооружениями, длинными линиями окопов и большими минными полями. Одной из главных проблем эфиопского командования при подготовке наступления стало бесперебойное обеспечение такого количестве войск в условиях почти полного бездорожья после сезона дождей. Для её решения из тюрем были освобождены несколько генералов службы тыла армии свергнутого режима ДЕРГ.

Ход операции 
Утром 23 февраля армия Эфиопии начала операцию «Закат». После артиллерийской и авиационной подготовки, которая началась в 6:00, эфиопские войска перешли в наступление на всех трёх участках фронта. К полудню того ж дня оборона в секторе Бадме (100 км траншей со многочисленными дотами) была прорвана. Эфиопы вбили три броневые клинья, которыми рассекли группировку противника на части и приступили к планомерного их уничтожению.

Тактика наступаючей стороны выглядела следующим чином: пехота наступала «волнами» на широким фронте в 60 км прямо через минные поля под ураганным огнём противника, оставляя многочисленные огневые точки; за пехотинцами двигались танковые подразделения, пробивая брешь в линии обороны и отрезая часть вражеских подразделений от основных сил.

В это же время российские военспецы помогли эфиопом подготовить транспортники Ан-12 к использования в роле ночных бомбардировщиков в условиях ограниченных возможностей по использовании специализированных ударных самолётов МиГ-23БН. Как минимум дважды в описуемый период переоборудованные россиянами транспортники бомбили позиции эритрейцев в районе Бадме. В ходе наступательной операции, кроме них, непосредственную поддержку действиям эфиопской пехоты и механизированных частей оказали боевые вертолёты Ми-24/35.

25 и 26 числа на Западный фронте в воздушных боях столкнулись истребители враждующих стран. В противостоянии эритрейских МиГ-29 с эфиопскими Су-27 в обоих случаях победу одержали последние. При этом эритрейская сторона потеряла два летательных аппарата сбитыми и двух погибших авиаторов. Последний воздушный бой записал на видеоплёнку фронтовой эфиопский корреспондент. Через несколько дней видеозапись показали по местному телевидению, что помогло поднятию боевого духа войск и престижа истребителя «Сухого».

Через три дня с начала наступления был взят административный центр Бадме. На следующий день эфиопы вышли на довоенную границу. После этого интенсивность боевых действий снизилась к уровню боёв местного значения.

Результаты 
За четыре дня боёв на этом участке фронта эритрейцы потеряли десятки тысяч человек убитыми, ранеными и пленными и были отброшенны на те позиции, которые занимали перед войной. Эфиопы уничтожили и захватили в качестве трофеев большое количество танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и другое военное имущество. Остальные силы эритрейской армии, которые не попали в окружение и не были уничтожены, отступили в полным порядке на позиции по линии раздела двух государств до 6 мая 1998 года (в 25 км на север).

Примечания 

Сражения XX века
Февраль 1999 года
Конфликты 1999 года
Сражения Эфиопии
Сражения Эритреи